Нойенбург (, букв. «новый замок») — название нескольких населённых пунктов, замков и фамилий немецкого происхождения.

Населённые пункты 
 Германия
 Нойенбург-на-Рейне (Neuenburg am Rhein) — город в земле Баден-Вюртемберг
 Нойенбург (Нижняя Саксония) — название части общины Цетель (Нижняя Саксония)
 Немецкие названия населённых пунктов в других странах
 Швейцария
 немецкое название города Невшатель — центр кантона Невшатель
 Чехия:
 немецкое название («Neuenburg an der Elbe») города Нимбурк (Nymburk)
 Польша
 немецкое название («Neuenburg (Soldin)») гмины Новогрудек-Поморски в Западном Поморье
 немецкое название («Neuenburg i. Westpr.», также «Neuenburg/Weichsel») города Нове в Куявско-Поморском воеводстве
 Латвия:
 немецкое название города Яунпилс в Тукумсском районе Латвии

Сооружения 
 Замок Нойенбург (Саксония-Анхальт) — крупнейший замок ландграфов Тюрингии в городе Фрайбурге
 Замок Нойенбург (Цетель) — в значительной степени перестроенный замок XV века в Нижней Саксонии
 немецкое название Невшательского замка в швейцарском городе Невшатель

Фамилии 
 Нойенбург (фамилия) — немецкая фамилия
 Тумб фон Нойенбург (Thumb von Neuenburg)
 Маттиас фон Нойенбург (Matthias von Neuenburg) — средневековый летописец

См. также 
 Нойенброк
 Нойенбюрг (Neuenbürg)